George Klein (1904-1992), inventeur canadien ; 
  George Klein (décédé en 1969), dessinateur américain de bandes dessinées ; 
   (1925-2016), biologiste et écrivain hongro-suédois ; 
  George Klein (1935-2019), disc-jockey et animateur de télévision ; 
  George Klein (1932–?), joueur de football canadien ; 
  George Klein ( - ), acteur ; 
  George S. Klein (1917-1971), psychologue et psychanalyste américain ; 
  Adam Klein (George Klein IV, né en 1988), nageur américain ; 
  George G. Klein (né vers 1921), vétéran américain de l'armée de la W.W.II.

 Georges Klein  
  Georges Klein (1924-1980), homme politique français ; 
  Georges Klein (1921-2001), spécialiste des arts et traditions populaires alsaciens ; 
  Georges Klein, maquilleur.

Voir aussi 
 Georg Klein